

Patronyme
 Charles Mention, (1828-1902), fut un homme politique français.
 Michaël Mention est un écrivain français.

Locution 
 Une mention est le fait de signaler quelque chose ; il peut s'agir par exemple d'une mention légale.
 Une mention honorifique est une distinction pouvant accompagner un diplôme.
Homonymie
Homonymie de patronyme